Василий Фёдорович Ли, в Северной Корее — Ли Дон Хва, упоминается также как Ли Донг-хва (25 декабря 1901, село Благословенное — 1981 год, Алма-Ата) — северокорейский государственный и военный деятель. Из корё-сарам. Ближайший соратник Ким Ир Сена. Генерал-майор медицинской службы Народной Армии Кореи. Депутат Верховного народного собрания КНДР (1948—1961).

Биография 
Родился в 1901 году в бедной крестьянской семье в селе Благословенное. В 1916 году окончил одноклассную церковно-приходскую школу, после чего до 1921 года обучался в Высшем начальном училище в родном селе. В феврале 1923 года по июнь 1924 года проходил службу в Красную Армию. С 1927 года — продавец, председатель правления «Общества потребителей». С 1929 года — студент медтехникума и с 1930 года — в Иркутском медицинском институте. В 1936 году после окончания медицинского института поступил в аспирантуру по хирургии в этом же институте. В 1937 году депортирован в Казахскую ССР. В 1939 году окончил своё обучение в аспирантуре.

В мае 1939 года призван в Красную Армию. Служил в филиале Читинского военного госпиталя во время боёв на Халгин-Голе. После демобилизации трудился ассистентом хирурга в хирургическом госпитале Иркутского медицинского института. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Служил инструктором по спецпропаганде Политуправления Дальневосточного фронта. По направлению работал в селе Вятское с корейским партизанским отрядом, которым командовал Ким Ир Сен.

С сентября 1942 года — военврач третьего ранга, ординатор хирургического отделения Свободинского гарнизонного госпиталя, с мая 1944 по август 1945 года — начальник медико-санитарной службы 88-ой отдельной стрелковой бригады. В состав этой же бригады входил партизанский отряд Ким Ир Сена. В октябре 1945 года вместе с Ким Ир Сеном отправился в Пхеньян, где занял должность заведующего орготдела ЦК Трудовой партии Кореи. Позднее — заместитель начальника департамента здравоохранения (1946—1948), первый заместитель министра здравоохранения КНДР, начальник медицинского отдела Народной Армии Кореи (1948—1950). После начала Корейской войны — начальник военно-медицинского управления НКА, генерал — майор (1950 — февраль 1961).

Неоднократно избирался депутатом Верховного народного собрания (1948—1961).

С февраля 1961 года — заместитель министра здравоохранения КНДР.

В 1962 году возвратился в СССР. Проживал в Алма-Ате, где трудился в Министерстве здравоохранения Казахской ССР.

Скончался в 1981 году. Похоронен в Алма-Ате.

 Награды
 Орден Государственного флага 1 — 3 степени
 Орден Свободы и Независимости
 Орден Красной Звезды

Примечания

Источники 
 Герман Ким, По заданию партии и зову сердца. Ли Дон Хва. Генерал-майор медицинской службы КНА

Родившиеся в Приморском крае
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Выпускники Иркутского медицинского университета
Похороненные в Алма-Ате